Ångström har følgende betydninger:

 Ångstrøm – måleenhed for længde
 Ångström (månekrater)

 Se også
 Anders Ångström (fysiker)